Соборное уложение:
 Соборное уложение 1607 года — свод законов в эпоху царствования Василия IV Шуйского
 Соборное уложение 1649 года — свод законов в эпоху царствования Алексея Михайловича